Holzamer ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Holzamer (1872–1945), deutscher Architekt, Unternehmer und Politiker (Wirtschaftspartei), MdR
 Hansjörg Holzamer (1939–2019), deutscher Leichtathletik-Bundestrainer und Schriftsteller
 Karl Holzamer (1906–2007), deutscher Philosoph, Pädagoge und ehemaliger Intendant des ZDF
 Wilhelm Holzamer (1870–1907) deutscher Schriftsteller und Kritiker